Pasjino Ruvci (makedonska: Пашино Рувци) är en ort i Nordmakedonien.   Den ligger i kommunen Krivogasjtani, i den sydvästra delen av landet,  kilometer söder om huvudstaden Skopje. Pasjino Ruvci ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Pasjino Ruvci är varierad. Den högsta punkten i närheten är Kale,  meter över havet,  kilometer sydväst om Pasjino Ruvci. Runt Pasjino Ruvci är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Prilep,  kilometer nordost om Pasjino Ruvci. 

Trakten runt Pasjino Ruvci består till största delen av jordbruksmark.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Krivogasjtani (kommun)